Салава́тский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Салаватский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Малояз.

География 

Район расположен в северо-восточной части Башкортостана, на юге граничит с Челябинской областью. Площадь района составляет 2182 км². Основная часть территории расположена на водоразделе рек Юрюзани и Ай. По юго-восточной части протянулись передовые хребты западного склона Урала (Сулея, Башкирское Ильчикеево). На севере возвышается хребет Каратау, на северо-западе расположено Уфимское плато. Средняя высота поверхности составляет 370 м. Памятниками природы объявлены гора Янгантау, Куселяровский сероводородный источник, источник Кургазак, Лаклинская пещера, Идрисовская пещера.

Имеются месторождения бокситов (Новое, Айские), известняка (Мурсалимкинское, Чебаркульское, Язги-Юртовское), цементных глин (Ягодное), песка-отощителя (Лагеровское), песчано-гравийной смеси (Ялан-Кульское), агрономических руд (Мещегаровское, Покровское). Есть небольшие торфяные болота (Мещегаровское, Ак-Шишминское, Лагеровское и др.) общей площадью 600 га. Климат района умеренно континентальный, умеренно прохладный, влажный с коротким вегетационным периодом.

Распространены чернозёмы слабооподзоленные, тёмно-серые и чернозёмовидные лесные деградированные почвы. Леса занимают 63,9 тыс. га (31,6 % территории района). Общие запасы древесины около 9 млн. м³ (в том числе берёзы — 4,5 млн кубометров, осины — 1,8 млн кубометров, сосны — 1,1 млн кубометров, липы — 0,8 млн. м³). Под сельскохозяйственными угодьями занято 107,9 тыс. га, в том числе под пашнями — 66,9 тыс. га, пастбищами — 26,6 тыс. га, сенокосами — 14,3 тыс. га.

 Транспорт
На территории района находится железная дорога Уфа — Челябинск и автомобильная дорога Кропачёво — Малояз — Месягутово — Большеустьикинское — Красноуфимск.

История 
Образован в 1935 году как Малоязовский район из части Верхне-Кигинского района БАССР. С 4 марта 1941 г. — Салаватский район. Назван в честь башкирского национального героя Салавата Юлаева, уроженца д. Текеево (до наших дней не сохранилась).

В прошлом населённые пункты района относились:
 к Мурзаларской волости: Мечетлино (Мурзалар), Кусепей, Ильтай (Сакай), Мунай (Аркаул), Махмут, Мусят, Ахун, Бешевляр, Яубуляк, Куселяр, 1-е Идельбай (Бадрак), 2-е Идельбай, Ташаул (Такай);
 к Каратавлинской волости: Каратавлы (башкиры-вотчинники), Калмаклар (припущенники из башкир Мурзаларцев с 1729 года);
 к Кыр-Кудейской волости: Яхъя, Ишимбай, Миндиш, Иксан (до начала XIX в.), Абдрахман (исчезла до 1915 года);
 к Шайтан-Кудейской волости: Идрис, Юнус, Шагынай (Юлай), Алька;
 к Тюбелясской волости: Терменево, Сюрюкай, Новыйсюрюкаево, Урмансы, Ильчикей, Калмакулово, рп. Мурсалим, Карагулово;
 к Тырнаклинской волости состояла из следующих деревень: Лагер (Васкино), Шаряк, Ельгильде.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 23,67 тыс. чел.
 2035 — 22,09 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: башкиры — 66,6 %, татары — 22,4 %, русские — 10 %, лица других национальностей — 1 %.

Административное деление 
В Салаватский район как административно-территориальную единицу республики входит 16 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 16 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В Салаватском районе 60 населённых пунктов.

Экономика 
Специализация сельского хозяйства скотоводческо-зерноводческая с развитыми свиноводством и картофелеводством. Комбинат строительных материалов (Мурсалимкино), РТП (Насибаш), завод по розливу лечебно-столовой минеральной воды «Кургазак». Функционируют лесхоз и ПО «Башкирсельхозлес». Территорию района пересекают железная дорога Москва — Челябинск и региональная автомобильная дорога Кропачёво — Малояз — Месягутово — Красноуфимск — Ачит.

Образование 
В районе 49 общеобразовательных школ, в том числе 18 средних, музыкальная школа, профессиональное училище в Малоязе, 25 массовых библиотек, 48 клубных учреждений, центральная районная и 4 сельских больницы, курорт «Янгантау». Издаются газеты на башкирском и русском языке «Юрюзань» и «На земле Салавата».

Известные жители и уроженцы 
 Абдрахман Саади (14 марта 1889 — 1965) — известный востоковед, специалист в области истории татарской и узбекской литературы.
 Абдуллин, Мазгар Гилязетдинович (29 декабря 1912 — 25 августа 1942) — башкирский писатель, журналист, участник Великой Отечественной войны.
 Абубакиров, Риза Вахитович (10 октября 1902 — 10 июля 1938) — советский государственный деятель, Народный комиссар просвещения Башкирской АССР (1930—1935), расстрелян 10 июля 1938, реабилитирован 8 декабря 1956.
 Баик Айдар (1 декабря 1710 — 1 октября 1814) — известный башкирский поэт-импровизатор, сэсэн, певец, борец за справедливость и свободу башкирского народа.
 Гайфуллин, Абдрахман Зайнуллович (6 сентября 1908 — 17 апреля 1945) — участник Великой Отечественной войны, гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Галимов, Хабир Латыпович (23 января 1905 — 20 февраля 1996) — башкирский советский артист оперы (драматический тенор), Заслуженный артист Башкирской АССР (1942), Заслуженный артист РСФСР (1947).
 Галин, Венер Ягафарович (род. 2 апреля 1937) — советский и российский учёный в области механики, лауреат Государственной премии РФ (2000).
 Галина, Рафига Арслановна (род. 15 марта 1951) — артистка Стерлитамакского государственного башкирского драматического театра, Заслуженная артистка БАССР (1983), Народная артистка Республики Башкортостан (1994).
 Гарипов, Рами Ягафарович (12 февраля 1932 — 20 февраля 1977) — башкирский поэт, Народный поэт Башкортостана (1992, посмертно).
 Гирфанов, Агиш Шаихович (14 апреля 1928 — 8 ноября 1999) — советский башкирский писатель, член Союза писателей Башкирской АССР (1971), Заслуженный работник культуры БАССР (1978), Заслуженный работник культуры РСФСР (1988).
 Гирфанов, Вакиль Калеевич (25 января 1909 — 10 мая 1980) — агробиолог, доктор сельскохозяйственных наук (1965), профессор (1967), Заслуженный деятель науки РСФСР (1969), Заслуженный деятель науки БАССР (1957), Председатель Верховного Совета Башкирской СССР (1975—1979).
 Головин, Алексей Степанович (1 января 1912 — 5 мая 1981) — сержант, Герой Советского Союза. 
 Зайнетдинов, Энгель Ахметович (род. 22 ноября 1937) — советский российский нефтяник, учёный, топ-менеджер, журналист.
 Зарипов, Габидулла Гиндуллович (6 октября 1961 — 26 января 2001) — башкирский поэт.
 Исанбет, Наки (29 декабря 1899 — 12 сентября 1992) — татарский писатель, поэт, драматург, прозаик, учёный-фольклорист и филолог, составитель татарских словарей.
 Искандарова, Ханифа Сиражевна (род. 20 марта 1928) — учительница Аркауловской средней школы БАССР, Заслуженный учитель школы РСФСР (1967), Герой Социалистического Труда (1968), депутат Верховного Совета СССР VIII, IX созывов (1970—1979), Народный учитель СССР (1982).
 Каймирасов, Низаметдин (1903 — ?) — Народный комиссар просвещения Башкирской АССР (1930—1937).
 Мухаметхади Сагди (25 марта 1883 — 1933) — башкирский писатель, переводчик, педагог.
 Нуриев, Дамир Ахметович (род. 1941) — декан факультета философии и социологии Башкирского государственного университета (? — 2010), доктор философских наук, профессор.
 Пепеляев, Пётр Кузьмич (14 июня 1920 — 6 октября 1955) — старший разведчик 178-го гвардейского артиллерийско-миномётного полка 5-й гвардейской кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Салават Юлаев (16 июня 1752 — 26 сентября 1800) — башкирский национальный герой, один из участников Крестьянской войны 1773—1775 гг., сподвижник Емельяна Пугачёва, поэт-импровизатор (сэсэн).
 Сафуан Алибай (21 февраля 1941 — 6 июля 2014) — башкирский поэт, детский писатель, журналист.
 Тухватуллин, Шакир Динисламович (16 декабря 1894 — 7 декабря 1937) — деятель Башкирского национального движения. Председатель управы Дуванского кантона Башкурдистана (1918), нарком земледелия Башкирской АССР (1926—1929).
 Утягулов, Зубай Тухватович (15 сентября 1913 — 15 января 1943) — в конце 30-х годов преподавал башкирский язык и литературу, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ханов, Хадый (1895—?) — председатель коллегии Верховного суда БАССР. 
 Ханов, Чингиз Хадыевич (30 декабря 1915 — 1941) — советский башкирский писатель, переводчик. 
 Харисов, Фаррух Харисович (31 декабря 1918 — 13 января 1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Шугаюпов, Вакиль Шакирович (род. 29 августа 1936) — мастер по изготовлению и реставрации башкирских национальных музыкальных инструментов, Заслуженный деятель искусств БАССР (1988).
.
 Юсупов, Харис Мунасипович (24 августа 1929 — 7 июня 2009) — профессор Челябинского института физической культуры, чемпион СССР по дзюдо, самбо, национальной борьбе кураш (1960).
 Ямалеев, Памир Камалетдинович (26 мая 1942 — 27 марта 1999) — советский российский биатлонист, тренер, мастер спорта по биатлону (1969), Заслуженный тренер России (1994).
 Яруллин, Хамид Гатауллинович (25 февраля 1935 — 5 июня 2015) — театральный актёр, Заслуженный артист Башкирской АССР (1972), Народный артист Башкирской АССР (1977), Заслуженный артист РСФСР (1985).

Достопримечательности 
 Идрисовская пещера — пещера, памятник археологии федерального значения. В пещере обнаружены Идрисовские писаницы. Согласно башкирскому преданию «Салауат мәмерйәһе» («Пещера Салавата»), в 1774 г. в Идрисовской пещере скрывался Салават Юлаев со сподвижниками из своего отряда.
 Кургазак — ручей, минеральный источник, вытекающий из отрогов горного хребта Каратау на левобережье реки Юрюзань, находится в Салаватском районе Башкортостана. Окрестности источника заняты сосново-осиново-березовыми лесами, входящими в 1-ю санитарную зону курорта «Янгантау».
 Лаклинская пещера — карстовая пещера, памятник природы (1965), обитают летучие мыши.
 Музей Рами Гарипова — музей с экспозицией из личных вещей, рукописей, стенгазет и портретов поэта.
 Музей Салавата Юлаева — музей Салавата Юлаева, башкирского национального героя, в селе Малояз, открыт 15 июня 1991 года. В основу композиции заложена конструкция башкирской юрты. Экспозиция музея рассказывает о судьбе поэта Салавата Юлаева. Представлены предметы убранства башкирские юрты, одежда, орудия труда, утварь; выделены седло и сабля, по преданию, принадлежавшие Салавату.
 Музей Галимова Хабира Латыповича — музей с экспозиции личных вещей, афиш, мебели заслуженного артиста РСФСР, артиста оперы. Музей размещён в здании МОБУ СОШ с. Лагерево .
 Краеведческий музей села Лагерево — музей в здании МОБУ СОШ с. Лагерево, с экспозициями различных эпох. Среди них стоит отметить экспозицию, посвященную палеолитическому периоду с останками древних обитателей фауны, этнологический уголок, стенды, посвященные Гражданской войне, Великой Отечественной войне, а также стенды развитию села в советский период .
 Сикияз-Тамак — пещерный комплекс, находится в Саткинском районе Челябинской области и Салаватском районе Башкирии, в долине правом берегу реки Ай. Археологические материалы всех исторических эпох: палеолита, мезолита, неолита, энеолита, бронзового и железного века, впервые встретились хорошо сохранившиеся изделия из дерева, здесь найдены захоронения пещерного человека. В пещерах найдены бронзовые и серебряные изделия. Помимо исторической значимости, территория является своеобразным природным резерватом, где редкие виды животных и птиц имеют высокую численность и ведут образ жизни, соответствующий их экологическим потребностям.
 Янган-Тау — низкогорный, многопрофильный бальнеологический курорт,.
 Музей истории санатория «Янган-Тау» — история развития курорта с самого его образования. Музей был создан в 1977 году к 40 летию санатория
 Морской музей «Каравелла» (Янган-Тау) — в основу морского музея легла уникальная коллекция Рауля Кимовича Саматова.
 Музей Хариса Юсупова (Аркаулово)

Примечания 

 
Районы Башкортостана
Объекты, названные в честь Салавата Юлаева